Az 1952. évi nyári olimpiai játékokon a vízilabdatornát július 25. és augusztus 2. között rendezték. A magyar válogatott harmadik alkalommal lett aranyérmes.

Éremtáblázat
(Magyarország csapata eltérő háttérszínnel, az egyes számoszlopok legmagasabb értéke, vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Lebonyolítás 
A selejtezőből továbbjutott csapatok vehettek részt a csoportkörben.

A bejutott 16 csapatot 4 csoportba osztották. A csoportkörből az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A középdöntőben a 8 csapat 2 darab, 4 csapatos csoportot alkotott, de a csapatok az egymás elleni eredményeket a csoportkörből magukkal vitték. A középdöntő két csoportjának első két helyezettje jutott a négyes döntőbe, a harmadik és negyedik helyezettek pedig egy helyosztó csoportba kerültek.

A négyes döntőben és a helyosztó csoportban újabb körmérkőzéseket rendeztek, de a csapatok hozták magukkal a korábbi egymás elleni eredményeiket. A négyes döntő, valamint a helyosztó csoport végeredménye lett a torna végső sorrendje.

Selejtező 
Az első forduló győztesei bejutottak a csoportkörbe. A vesztesek a második fordulóba kerültek. A második forduló győztesei bejutottak a csoportkörbe, a vesztesek kiestek.

Első forduló

Második forduló 

Argentína játék nélkül bejutott a csoportkörbe.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport 
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Olaszország – Egyesült Államok 5–4-es és
a D csoportban lejátszott Belgium – Spanyolország 5–4-es eredményét is.

F csoport 
A táblázat tartalmazza
a B csoportban lejátszott Magyarország – Szovjetunió 5–3-as és
a C csoportban lejátszott Jugoszlávia – Hollandia 3–1-es eredményét is.

Helyosztók

Az 5.-8. helyért 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
a D csoportban lejátszott Belgium – Spanyolország 5–4-es és
az F csoportban lejátszott Hollandia – Szovjetunió 3–2-es eredményét is.

Négyes döntő 

Végeredmény
A táblázat tartalmazza
az A csoportban lejátszott Olaszország – Egyesült Államok 5–4-es és
az F csoportban lejátszott Magyarország – Jugoszlávia 2–2-es eredményét is.

Végeredmény

Források 

1952
Vizilabda